Egito (Egipto em português europeu antes do Acordo Ortográfico de 1990) pode referir-se a:

 Egito — país atual no continente africano
 Antigo Egito — civilização da Antiguidade
 Egito ptolemaico — Egito sob domínio helénico
 Egito (província romana) — província do Império Romano
Egito Arcádio - outro nome para a província da Arcádia, no Egito romano
Egito Hercúleo - nome antigo da província da Augustâmica, no Egito romano
 Diocese do Egito — subdivisão do Império Romano tardio
 Egito Otomano — Egito sob domínio otomano
 Quedivato do Egito — estado vassalo dos otomanos no final do  e início do 
 Reino do Egito — reino independente no início do século XX
 Egito (mitologia) — herói epónimo do país homónimo

Desambiguações de topônimos